

Patronyme
 Chuck Traynor, (1937-2002),  fut un entrepreneur et pornographe américain.
 Oscar Traynor, (1886-1963),  fut un homme politique Irlandais.
 Paul Traynor, (1977- ), est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.
 Pie Traynor, (1898-1972), fut un joueur américain de baseball.
 Roger John Traynor, (1900–1983), fut un juriste américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme